Zkratka RSAF může mít více významů:
 Royal Small Arms Factory, bývalá britská zbrojovka
 Republic of Singapore Air Force,  označení pro Singapurské letectvo
 Royal Saudi Air Force, anglickojazyčné označení Saúdského královského letectva